Straschin kan syfta på följande platser:

Polen 

 Straszyn, ort, Pommerns vojvodskap, Powiat gdański,

Tjeckien 

 Strašín, ort, Plzeň, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar